Стоян Михайловский — известные тёзки:
 Михайловский, Стоян Николов (1856—1927) — болгарский поэт-сатирик и баснописец, писатель, общественно-политический деятель
 Михайловский, Стоян Стоянов (1812—1895) — епископ Константинопольского Патриархата, епископ Макариопольский, митрополит Тырновский (в схизме). Один из ранних лидеров болгарского Национального Возрождения.